Het judotoernooi in de klasse tot 90 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2004 vond plaats op woensdag 18 augustus 2004. Regerend olympisch kampioene was Mark Huizinga uit Nederland, die ditmaal genoegen moest nemen met de bronzen medaille. Hij verloor in de tweede ronde van de Zuid-Koreaan Hwang Hee-tae en wist zich dankzij vier overwinningen op rij in de herkansingsronde alsnog naar het podium te knokken. In totaal kwamen 32 judoka's uit 32 landen uit in de middengewichtklasse.

Programma 
Alle tijden zijn  (UTC+2)

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Eindrangschikking

Mannen 90